Геннадий Перевалов: Перевалов, Геннадий Иосифович (род. 1946) — советский футболист, тренер.
 Перевалов, Геннадий Михайлович (1950—2007) — советский и российский бард.